Liste der Premierminister der Salomonen

Salomonen
!Liste